Адмет:

 Адмет — в греческой мифологии сын Ферета, царя Ферского в Фессалии, и Периклимены.
 Адмет Пирридский — царь древнего Эпира, правивший в V веке до н. э.
 (85030) Адмет — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Адмета (значения)
 Голубянка адмет — вид бабочек из семейства голубянки.